Димитър Косев може да се отнася за:

 Димитър Косев (1847-1923) – български общественик, кмет на Стара Загора (1883-1885 и 1900-1903);
 Димитър Косев (1904-1996) – изтъкнат български учен историк, академик и ректор на Софийски университет (1962-1968);
 Димитър Косев (р. 1992) – пианист.